Роджер Федерер и Станислас Вавринка — победители турнира.

Чемпионы предыдущих игр — чилийцы Фернандо Гонсалес и Николас Массу — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
  Боб Брайан /  Майк Брайан ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Новак Джокович /  Ненад Зимонич ''(Первый раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Первый раунд)
  Роджер Федерер /  Станислас Вавринка (Титул, Золотая медаль)

<ol start="5">
  Николас Альмагро /  Давид Феррер ''(Второй раунд)
  Рафаэль Надаль /  Томми Робредо ''(Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес ''(Четвертьфинал)
  Игорь Андреев /  Николай Давыденко ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира